František Oldřich Kinský může být:
 František Oldřich Kinský (1634–1699) – politik a diplomat žijící v 17. století
 František Oldřich Kinský (1726–1792) – polní maršál žijící v 18. století
 František Oldřich Kinský (1936–2009) – příslušník rodu Kinských, který se neúspěšně snažil restituovat majetek v České republice, mj. i Palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze

Další osobnosti s příjmením Kinský:
 Kinský

Související články 
 Kinští z Vchynic a Tetova – český šlechtický rod, původně se psali Vchynští